Мейлер или Мейлэр (произносится , от  — отправитель, почтовая посылка )

Компьютеры
 Любая почтовая программа в Интернете.
 Мейлер — программа для пересылки почты и файлов в Фидонете.
Люди
 Мейлер, Дэвид (род. 1989) — профессиональный ирландский футболист.
 Мейлер, Норман — американский писатель и режиссёр.